Le tournoi de simple hommes de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2020 de Tokyo se déroule au Musashino Forest Sports Plaza du  au .

Résumé
Des cinq épreuves du tournoi olympique de badminton, le simple hommes est celle qui apporte le plus de surprises.

L'énorme sensation du début de tournoi est l'élimination du Japonais Kento Momota, numéro 1 mondial, qui est battu en phase de groupes par le Sud-Coréen Heo Kwang-hee. 

Contrairement au simple dames où les 14 joueuses têtes de série se sont qualifiées pour la seconde partie du tournoi, chez les hommes, outre Kento Momota, trois autres badistes têtes de série ont été éliminés dès la phase de groupes : le hongkongais Ng Ka Long, l'indien B. Sai Praneeth et le thaïlandais Kantaphon Wangcharoen.

L'autre surprise est assurément le badiste guatémaltèque Kevin Cordón, 34 ans, , qui se hisse jusqu'en demi-finale et termine à la .

En finale, le Danois Viktor Axelsen bat le tenant du titre chinois Chen Long. Après sa médaille de bronze décrochée à Rio en 2016, Axelsen offre au Danemark son deuxième titre en simple hommes après celui de Poul-Erik Høyer Larsen à Atlanta en 1996.

De son côté, avec sa médaille d'argent, Chen Long remporte une troisième médaille olympique, toutes d'un métal différent après le bronze à Londres en 2012 et l'or à Rio de Janeiro en 2016.

Format de la compétition 
La compétition se déroule en 2 parties : une phase de poule et, à l'issue de celle-ci, une série de matches à élimination directe jusqu'à la finale.

Têtes de séries 
{| class="wikitable" 
!scope=col | N°
!scope=col | Joueur
!scope=col | Résultat
!scope=col | Élimination par
|-
|+Les joueurs têtes de série et leurs résultats dans la compétition.
|-
|align="center"| 1 ||  Kento Momota (JPN) || Éliminé en phase de groupes ||  Heo Kwang-hee
|-
|align="center"| 2 ||  Chou Tien-chen (TPE) || Quart de finale ||  Chen Long
|-
|align="center"| 3 ||  Anders Antonsen (DEN) || Quart de finale ||  Anthony Sinisuka Ginting
|-bgcolor=#F6FFB2 
|align="center"| 4 ||  Viktor Axelsen (DEN) ||  Médaille d'or || -
|-bgcolor=#FFDAB9
|align="center"| 5 ||  Anthony Sinisuka Ginting (INA) || Demi-finale  Médaille de bronze ||  Chen Long
|-bgcolor="#DCE5E5"
|align="center"| 6 ||  Chen Long (CHN) ||  Médaille d'argent ||  Viktor Axelsen
|-
|align="center"| 7 ||  Jonatan Christie (INA) || Huitième de finale ||  Shi Yuqi
|-
|align="center"| 8 ||  Ng Ka Long (HKG) || Éliminé en phase de groupes ||  Kevin Cordón
|-
|align="center"| 9 ||  Lee Zii Jia (MAS) || Huitième de finale ||  Chen Long
|-
|align="center"| 10 ||  Wang Tzu-wei (TPE) || Huitième de finale ||  Viktor Axelsen
|-
|align="center"| 11 ||  Shi Yuqi (CHN) || 1/ finale ||  Viktor Axelsen
|-
|align="center"| 12 ||  Kanta Tsuneyama (JPN) || Huitième de finale ||  Anthony Sinisuka Ginting
|-
|align="center"| 13 ||  B. Sai Praneeth (IND) || Éliminé en phase de groupes ||  Mark Caljouw et  Misha Zilberman
|-
|align="center"| 14 ||  Kantaphon Wangcharoen (THA) || Éliminé en phase de groupes ||  Toby Penty
|}

 Phase de groupes 

 Phase à élimination directe 
{{Playoffs 12 à 16 HF3 QF3 DF3 PF3 F3

|HF-équipe01  = 
|HF-rang01    = 
|HF-équipe02  = 
|HF-rang02    = 
|HF-score01-1 =          
|HF-score02-1 = 
|HF-score01-2 =          
|HF-score02-2 = 
|HF-score01-3 =          
|HF-score02-3 = 

|HF-équipe03  =  Kevin Cordón (GUA)
|HF-rang03    = 
|HF-équipe04  =  Mark Caljouw (NED)
|HF-rang04    = 
|HF-score03-1 = 21      
|HF-score04-1 = 17
|HF-score03-2 = 3       
|HF-score04-2 = 21|HF-score03-3 = 21       
|HF-score04-3 = 19

|HF-équipe05  =  Viktor Axelsen (DEN)
|HF-rang05    = 4
|HF-équipe06  =  Wang Tzu-wei (TPE)
|HF-rang06    = 10
|HF-score05-1 = 21         
|HF-score06-1 = 16
|HF-score05-2 = 21       
|HF-score06-2 = 14
|HF-score05-3 =          
|HF-score06-3 = 

|HF-équipe07  =  Jonatan Christie (INA)
|HF-rang07    = 7
|HF-équipe08  =  Shi Yuqi (CHN)
|HF-rang08    = 11
|HF-score07-1 = 11       
|HF-score08-1 = 21|HF-score07-2 = 9 
|HF-score08-2 = 21|HF-score07-3 =          
|HF-score08-3 = 

|HF-équipe09  =  Kanta Tsuneyama (JPN)
|HF-rang09    = 12
|HF-équipe10  =  Anthony Ginting (INA)
|HF-rang10    = 5
|HF-score09-1 = 18
|HF-score10-1 = 21|HF-score09-2 = 14
|HF-score10-2 = 21|HF-score09-3 = 
|HF-score10-3 = 

|HF-équipe11  =  Toby Penty (GBR)
|HF-rang11    = 
|HF-équipe12  = 
|HF-rang12    = 3
|HF-score11-1 = 10       
|HF-score12-1 = 21|HF-score11-2 = 15 
|HF-score12-2 = 21|HF-score11-3 =          
|HF-score12-3 = 

|HF-équipe13  =  Lee Zii Jia (MAS)
|HF-rang13    = 9
|HF-équipe14  =  Chen Long (CHN)
|HF-rang14    = 6
|HF-score13-1 = 21       
|HF-score14-1 = 8
|HF-score13-2 = 19        
|HF-score14-2 = 21|HF-score13-3 = 5 
|HF-score14-3 = 21|HF-équipe15  = 
|HF-rang15    = 
|HF-équipe16  = 
|HF-rang16    = 
|HF-score15-1 =          
|HF-score16-1 = 
|HF-score15-2 =          
|HF-score16-2 = 
|HF-score15-3 =          
|HF-score16-3 = 

|QF-équipe01  =  Heo Kwang-hee (KOR)
|QF-rang01    = 
|QF-équipe02  =  Kevin Cordón (GUA)
|QF-rang02    = 
|QF-score01-1 = 13         
|QF-score02-1 = 21|QF-score01-2 = 18         
|QF-score02-2 = 21|QF-score01-3 =          
|QF-score02-3 = 

|QF-équipe03  =  Viktor Axelsen (DEN)
|QF-rang03    = 4
|QF-équipe04  =  Shi Yuqi (CHN)
|QF-rang04    = 11
|QF-score03-1 = 21         
|QF-score04-1 = 13
|QF-score03-2 = 21         
|QF-score04-2 = 13
|QF-score03-3 =          
|QF-score04-3 = 

|QF-équipe05  =  Anthony Ginting (INA)
|QF-rang05    = 5
|QF-équipe06  = 
|QF-rang06    = 3
|QF-score05-1 = 21|QF-score06-1 = 18
|QF-score05-2 = 15
|QF-score06-2 = 21|QF-score05-3 = 21|QF-score06-3 = 18

|QF-équipe07  =  Chen Long (CHN)
|QF-rang07    = 6
|QF-équipe08  =  Chou Tien-chen (TPE)
|QF-rang08    = 2
|QF-score07-1 = 21|QF-score08-1 = 14
|QF-score07-2 = 9
|QF-score08-2 = 21|QF-score07-3 = 21'''
|QF-score08-3 = 14

|DF-équipe01  =  Kevin Cordón (GUA)
|DF-rang01    = 
|DF-équipe02  =

Notes et références 

Simple hommes